Eagle Nest Island ist der Name mehrerer Inseln in den Vereinigten Staaten:

 Eagle Nest Island (Florida)
 Eagle Nest Island (Michigan)
 Eagle Nest Island (Tennessee)